Арчиба́льд Ха́нтер (; , Джоппа, близ Эра — , Бирмингем), более известный как А́рчи Ха́нтер () — шотландский футболист, нападающий, первый капитан английского клуба «Астон Вилла».

Хантер играл в «Терд Ланарке» и «Эйр Тисле», прежде чем перейти в «Астон Виллу» в 1878 году, за 10 лет до создания Футбольной лиги. Несмотря на то, что он был одним из лучших игроков того времени, он так и не смог исполнить свою мечту играть за сборную Шотландии, это произошло из-за того, что Шотландская футбольная ассоциация запрещала привлекать в сборную шотландцев, играющих в Англии.

Есть легенда, что Хантер приехал в Бирмингем, чтобы играть за «Калторп», но из-за того, что не смог найти расположение команды, был вынужден играть за «Астон Виллу».

Хантер стал первым игроком, который забивал в каждом матче Кубка Англии за «Астон Виллу», в победном Кубке Англии 1887.

В 1890 году в матче футбольной лиги с «Эвертоном» Хантер перенёс сердечный приступ и упал в обморок. С тех пор он не вставал с постели и умер 29 ноября 1894 года в возрасте 35-ти лет. Говорят, что перед смертью он попросил, чтобы его приподняли, чтобы видеть, как толпа идет к Перри Барр.

Его брат Энди также играл за «Астон Виллу».

В 1998 году Хантер был включён в список 100 легенд Футбольной лиги.

Надпись на его надгробном камне гласит:
Этот памятник установлен с любовью в память об Арчи Хантере, известном капитане «Астон Виллы», его футбольными товарищами и клубом, как вечная дань его мастерству на поле и его бесценности как человека.

Достижения 

 Астон Вилла
 Обладатель Кубка Англии: 1887

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Spartacus Educational
 Профиль футболиста на сайте AVFC History
 Статья о футболисте на официальном сайте ФК «Астон Вилла»

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Астон Вилла»